Fandora steht für:

 Fandora (Niamey), Weiler in der Stadt Niamey in Niger
 Fandora (Simiri), Weiler in der Gemeinde Simiri in Niger
 Fandora (Tondikiwindi), Weiler in der Gemeinde Tondikiwindi in Niger
 Fandora (Torodi), Weiler in der Gemeinde Torodi in Niger